Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn 2015/2016 – 34. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych szwedzkiego klubowego unihokeja.  W sezonie zasadniczym rozegrano 26 kolejek spotkań, po których przeprowadzona została faza Play-off. Mistrzostwo zdobył klub Storvreta IBK, który w finale pokonał Linköping IBK 5:4.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
      = Drużyny uczestniczące w fazie play-off.      = spadek do Dywizji I

Faza play-off

Drzewko play-off

Finał 
Superfinał, w którym gra toczy się tylko do jednego zwycięstwa, został rozegrany 16 kwietnia 2016 roku w Tele2 Arena w Sztokholmie.

Zobacz też 
 Superliga szwedzka w unihokeju mężczyzn
 Superliga szwedzka w unihokeju kobiet 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2015 w unihokeju
2016 w unihokeju
2015 w Szwecji
2016 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Szwecji